Ру́дольф Шпи́льман (, 5 мая 1883, Вена — 20 августа 1942, Стокгольм) — австрийский шахматист еврейского происхождения, один из сильнейших мировых шахматистов начала 20 века. Научился играть в шахматы ребёнком и слыл вундеркиндом. Был натурой нервной и впечатлительной, что стало причиной неровности турнирных результатов.

В игре Шпильмана отличал острокомбинационный стиль; он стремился завязывать осложнения на доске с начала партии, был «рыцарем королевского гамбита». Эти качества позволили Рихарду Рети назвать Шпильмана «последним романтиком шахмат». «Шахматная партия — не математическая задача, а борьба, в борьбе же преимущество всегда на стороне атакующего»; «Мы не можем противостоять обаянию жертвы, так как увлечение жертвами свойственно натуре шахматиста» (Шпильман). Искусству жертвы он посвятил свою работу «Richtig opfern» (1935; в русском переводе — «Теория жертвы», М.—Л., 1936). Противоречия между творческими и спортивными целями обусловили неровность выступлений Шпильмана в соревнованиях. Наряду с успехами ему пришлось пережить и ряд неудач: Карлсбад (1923) — 17—18-е места, Москва (1925) — 12—14-е места и другие. Под влиянием неудач Шпильман изменил свой стиль игры в соответствии с требованиями времени (оставаясь сильным тактиком, стал вести атаки на солидной позиционной основе), отказался от применения королевского гамбита, опубликовав статью «О больном королевском гамбите» (русский перевод в журнале «Шахматный листок», 1923). Имя Шпильмана носит разработанный им вариант защиты Нимцовича.

Спортивные результаты 

Шпильмана можно по праву назвать неоромантиком. Его кумирами были Андерсен и Чигорин. Шпильман — последний гений гамбитной игры. Внёс немалый вклад в теорию королевского гамбита. Обладал великолепным комбинационным зрением. Именно вследствие некоторой своей однобокости лучших своих результатов достиг в партиях против слабых соперников, терявшихся в сложных позициях.

Вскоре после оккупации Австрии Шпильман, будучи евреем, был вынужден бежать в Швецию, где и умер в крайней нищете.

Книги 
 Ein Rundflug durch die Schachwelt, B. — Lpz. 1929; в русском переводе: О шахматах и шахматистах, [Л.], 1930;
 Практические советы шахматистам, М. — Л., 1930

Примечания

Литература 
 
 
 
 Романов И. Последний романтик // 64 — Шахматное обозрение. — 1982. — № 8. — С. 24—26.

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматисты Австро-Венгрии